Mortalitate se poate referi la:

 Termenul din teologie și filosofie opus nemuririi
 Termenul mortalitate din economie,  raportul dintre numărul de decese și numărul total al populației dintr-un teritoriu, într-o perioadă dată, reprezntând un spor natural negativ.